Шеффау-ам-Тенненгебирге () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Халлайн.  . Официальный код  —  50212.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Ашауэр (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург